Con Clientela ci si può riferire a:
Clientela, nell'Antica Roma era il rapporto tra cliens e patronus, mentre nell'uso corrente e con riferimento all'attività politica il soggetto del clientelismo;
Clientela in economia è l'insieme dei clienti di un'azienda, ufficio, impresa;

Altri progetti